Шале́ () — коммуна во Франции, находится в регионе Рона — Альпы. Департамент — Эн. Входит в состав кантона Сен-Рамбер-ан-Бюже. Округ коммуны — Белле.

Код INSEE коммуны — 01076.

География 

Коммуна расположена приблизительно в 410 км к юго-востоку от Парижа, в 60 км северо-восточнее Лиона, в 37 км к юго-востоку от Бурк-ан-Бреса.

По территории коммуны протекает река . Почти вся территория коммуны покрыта лесами.

Климат 
Климат полуконтинентальный с холодной зимой и тёплым летом. Дожди бывают нечасто, в основном летом.

Население 
Население коммуны на 2010 год составляло 127 человек.

Администрация

Экономика 
В 2010 году среди 74 человек трудоспособного возраста (15—64 лет) 50 были экономически активными, 24 — неактивными (показатель активности — 67,6 %, в 1999 году было 69,5 %). Из 50 активных жителей работали 42 человека (22 мужчины и 20 женщин), безработных было 8 (5 мужчин и 3 женщины). Среди 24 неактивных 3 человека были учениками или студентами, 11 — пенсионерами, 10 были неактивными по другим причинам.

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Эн